Палар (, , , ) — река в Индии, одна из крупнейших рек на юге страны. Длина реки составляет около 350 км.

Река берёт начало недалеко от деревни Нанди-Хилз () (штат Карнатака) и протекает через штат на протяжении примерно 53 км.  Далее, примерно на протяжении 33 км протекает через штат Андхра-Прадеш, потом примерно 222 км через штат Тамилнад до впадения в Бенгальский залив. На берегах реки расположены следующие крупные города: , , , , , , Веллуру, , Аркот,  , Канчипурам, и .

Общая площадь бассейна реки составляет  км2:  км2 находятся в штате Карнатака,  км2 в шатате Андхра-Прадеш и  км2 в штате Тамилнад.

Воды реки используются для орошения. В устье частично судоходна.

С 2006 года в районе реки Палар ежегодно проводится командная гонка по бездорожью .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Бенгальский залив
Реки Индии